Joe Keenan – calciatore inglese di origini irlandesi
Joe Keenan – sceneggiatore, produttore televisivo e scrittore statunitense 
Larry Keenan – ex hockeista su ghiaccio canadese
Maynard James Keenan – cantante statunitense
Pepper Keenan – cantante e chitarrista statunitense
Will Keenan – attore, sceneggiatore, regista cinematografico e produttore cinematografico statunitense